

Cinéma 
 L'Inconnu (The Secret Man), film de John Ford sorti en 1917 ;
 L'Inconnu (The Unknown), film de Tod Browning sorti en 1927 ;
 L'Inconnu, film de Juliette Soubrier sorti en 2004.

Télévision 
 L'Inconnu, téléfilm de Youri diffusé en 1973.

Voir aussi